XVI Московский международный кинофестиваль состоялся в 1989 году. Открылся 7 июля 1989 года.

Жюри 
Председатель жюри:
 Анджей Вайда, режиссёр (Польша)

Состав жюри:

 Джордж Ганд — продюсер (США)
 Эмир Кустурица — peжиссёp (СФРЮ)
 Иржи Менцель — peжиссёp (ЧССР)
 Ибрагим Мусса — продюсер (Италия)
 Апарна Сен — актриса (Индия)
 Йос Стеллинг — peжиссёp (Нидерланды)
 Кора Церетели — кинокритик (СССР)
 Чжан Имоу — peжиссёp, оператор (Китай)

Фильмы-участники 

 «Ариэль» — Ariel (Финляндия, peжиссёp Аки Каурисмяки)
 «Вознесись!» — Адже, адже, бара адже (Республика Корея, peжиссёp Им Квон Тхэк)
 «Всё, что моё» — Stan posiadania (ПНР, peжиссёp Кшиштоф Занусси)
 «Гороскоп Иисуса Христа» — Jézus Krisztus horoszkópja (ВНР, peжиссёp Миклош Янчо)
 «Гранд синема» — Гранд синема (Иран, peжиссёp Хасан Хедаят)
 «Лава» — Lawa. Opowieść o "Dziadach" Adama Mickiewicza (ПНР, peжиссёp Тадеуш Конвицкий)
 «Лето с призраками» — Идзинтати тоно нацу (Япония, peжиссёp Нобухико Обаяси)
 «Посетитель музея» — (СССР — Швейцария — ФРГ, peжиссёp Константин Лопушанский)
 «Похитители мыла» — Ladri di saponette (Италия, peжиссёp Маурицио Никетти)
 «Пятнадцатилетняя» — La fille de quinze ans (Франция, peжиссёp Жак Дуайон)
 «Радуга» — The rainbow (Великобритания, peжиссёp Кен Рассел)
 «» — Ху гуан (Китай, peжиссёp Чжан Цзюньчжао)
 «Следуй за мной» — Follow me (ФРГ, peжиссёp Мария Книлли)
 «Турист поневоле» — The Accidental Tourist (США, peжиссёp Лоуренс Кэздан)
 «Так закалялась сталь» — Tako se kalio čelik (СФРЮ, peжиссёp Желимир Жилник)
 «Туда-сюда» — Копытом туда, копытом сюда Opytem sem, kopytem tam (ЧССР, peжиссёp Вера Хитилова)
 «Утешительная ложь» — Mentiras piadosas (Мексика, peжиссёp Артуро Рипштейн)
 «Чертополох» — Ironweed (США, peжиссёp Эктор Бабенко)
 «Я никогда не была в Вене» — Nunca estuve en Viena (Аргентина, peжиссёp Антонио Ларрета)
 «Ядуп и бель» — Jadup und boel (ГДР, peжиссёp Райнер Зимон)

Награды 

 «Золотой Георгий»
  «Похитители мыла» / Ladri di saponette (Италия, реж. Маурицио Никетти)

 «Специальный серебряный Георгий»
 «Посетитель музея» (СССР-Швейцария-ФРГ, реж. Константин Лопушанский)

 «Бронзовый Георгий»
 Актёр Туро Пайала («Ариэль»/ Ariel, Финляндия)
 Актриса Кан Су Ен («Вознесись!» / «Адже, адже, бара адже», республика Корея)

 Премии
 «Ариэль» / Ariel (Финляндия, реж. Аки Каурисмяки)

 Приз христианского жюри
 «Посетитель музея» (СССР — Швейцария — ФРГ, реж. Константин Лопушанский)

1989
Кинофестивали 1989 года
1989 год в Москве
Июль 1989 года